

Оссіо — місто, штат Міннесота
 Оссіо — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Айтор Осіо